Treća hrvatska nogometna liga – Jug 1999./2000.

Poveznice 
 1. ŽNL Zadarska 1999./2000.

Izvori 
 Croatia 1999./00.

1999./00. Jug
3-jug